Chedal ist der Familienname folgender Personen:

 Cathy Chedal (* 1968), französische Skirennläuferin
 Emmanuel Chedal (* 1983), französischer Skispringer